Tegengestelde (taalkunde)
 Tegengestelde (wiskunde)

Zie ook
 Tegenstelling